Маргулов — фамилия:
 Маргулов, Александр Рантикович (1952—1997) — советский и российский учёный.
 Маргулова, Тереза Христофоровна (1912—1994) — советский учёный, специалист по водно-химическим режимам тепловых и атомных электростанций.